Forever Now – singolo di Ne-Yo del 2012
 Forever Now – album dei Level 42 del 1994
 Forever Now – singolo dei Level 42 del 1994
Forever Now – album dei The Psychedelic Furs del 1982